Schleuse Magdeburg steht für:

 Schleuse Magdeburg (Zollelbe), historische Schleuse zwischen Strom- und Zollelbe, Überreste Baudenkmal
 Doppelschleuse Magdeburg Neustadt, unvollendetes Schleusenbauwerk an geplanter Staustufe der Elbe
 Niedrigwasserschleuse Magdeburg, Niedrigwasserschleuse im Rothenseer Verbindungskanal
 Schleuse Rothensee, Abstiegsbauwerk im Rothenseer Verbindungskanal vom Mittellandkanal zur Elbe beziehungsweise zum Magdeburger Hafen